Ketoprak – genere teatrale del sud-est asiatico
 Ketoprak – piatto indonesiano